Линтер () — муниципалитет в Центральной Бельгии, провинция Фламандский Брабант.

В состав муниципалитета входят города Дрислинтер, Мельквезер, Нерхеспен (где расположена кинологическая школа бельгийской полиции), Нерлинтер, Орсмаал-Гуссенховен, Оверхеспен и Воммерсом.

На 1 января 2018 года в Линтере проживало 7 255 человек. Общая площадь составляет 36,37 км², плотность населения 200 человек на 1 км².

Города-партнёры 
  Меринг Германия

Известные уроженцы 
 Схеперс, Альфонс (1907—1984) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Линтер

Коммуны провинции Фламандский Брабант